Насирудди́н, На́сир ад-Дин, Насиредди́н и др. варианты транскрипции ( или  — «помощник веры» или «помощник религии») — лакаб (прозвище, титул), часть арабо-мусульманского имени. В настоящее время распространён в арабском мире и за его пределами как имя и фамилия. Не путать с Насруддин ( — «помощь веры»).
Персоналии
 Насир уд-Дин Абул-Фатх Мухаммад — падишах Империи Великих Моголов в Индии с 27 сентября 1719 года.
 Насир ад-дин Махмуд-шах I (? — 1265) — султан Дели из мамлюкской династии в 1246—1265 годах.
 Насир уд-дин Хусроу (ум. 1320) — самопровозглашённый султан Дели, правивший около 2 месяцев. Более известен как Хусроу-хан.
 Насируддин аль-Албани — исламский богослов, хадисовед, автор множества книг.
 Насируддин Шах (род. 20 июля 1950 года) — индийский киноактёр и режиссёр.
 Насир ад-дин ибн амир Музаффар — узбекский историк Бухарского эмирата.
 Насер ад-Дин Шах — четвёртый шах Ирана из династии Каджаров, правил с 17 сентября 1848 года.
 Насирдин Исанов — государственный деятель Киргизии, первый Премьер-министр Киргизии, академик Инженерной академии СССР.
 Насируддин ат-Туси — персидский математик, механик и астроном XIII века.

См. также 
 Насруддин
 Насир
 Наср